Ел Ескалон има више значења:

 Ел Ескалон (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ескалон (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ескалон (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ескалон (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ескалон (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ескалон, Виверо (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ескалон, Ел Харочо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику